Calgary Wranglers ist der Name folgender Eishockeyfranchises aus Calgary:

 Calgary Wranglers (AHL), seit 2022 der American Hockey League zugehöriges Franchise
 Calgary Wranglers (WHL), von 1977 bis 1987 der Western Hockey League zugehöriges Franchise